Classic Brugge-De Panne 2022 var den 46:e upplagan av det belgiska cykelloppet Classic Brugge-De Panne. Tävlingen avgjordes den 23 mars 2022 med start i Brygge och målgång i De Panne. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av belgiska Tim Merlier från cykelstallet Alpecin-Fenix.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Classic Brugge-De Panne 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Belgien